Гуар — природний полімер.
 Гуаровий біб
 Гуарова камідь